Jako Dlouhá hora jsou známy tyto kopce:
 Dlouhá hora (748 m n. m.) – vrcholu v Ještědsko-kozáckém hřbetu v okresu Liberec
 Dlouhá (České středohoří) (483 m n. m.) – vrch v Českém středohoří v okresu Louny

Související články 
 Dlouhý vrch